Biraben est un nom d'origine gasconne dont l'origine étymologique du mot est « vira-vent » (prononcé [bire-bén]), qui désigne un lieu-dit où tourne le vent.

Patronyme 
 Bernard Biraben (1920-1973), photographe français
 Maïtena Biraben (née 1967), présentatrice de télévision française
 Maurice Biraben (1892-1963), joueur français de rugby

Référence

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français

Homonymie de patronyme
Patronyme gascon